Ключи — деревня в Усть-Удинском районе Иркутской области. Входит в Ключинское сельское поселение.

География 
Деревня находится в 26 км от центра района. Стоит на реке Ангара.

Население

Примечания 

Населённые пункты Усть-Удинского района